De Franse militair Jean-Baptiste Donatien de Vimeur, Graaf van Rochambeau 
 De oude naam van de Luchthaven Cayenne - Félix Eboué, dat genoemd was naar bovenstaande graaf.